Luis Montero  – giocatore di baseball dominicano
 Luis David Montero Carrasco (n. 1993)  – cestista dominicano